

Botanica
Acanthocarpus, genere di piante appartenenti alla famiglia Asparagaceae

Zoologia
Acanthocarpus, genere di granchi appartenenti alla famiglia Calappidae